Вилли Шнайдер:
 Шнайдер, Вилли (1905—1989) — немецкий певец.
 Шнайдер, Вилли (род. 1963) — немецкий скелетонист, тренер.